Pierre Chompré, (1698-1760), écrivain français ;
 Etienne Marie Chompré, (1701-1784), écrivain français ;
 Etienne Martin Chompré, (1742-1811), homme politique et fonctionnaire français ;
 Nicolas Maurice Chompré, (1750-1825), écrivain français.

Source

Patronyme français